Harold Joachim ist der Name folgender Personen:

* Harold H. Joachim (1868–1938), englischer Philosoph
 Harold Joachim (Kunsthistoriker) (1909–1983), deutschamerikanischer Kunsthistoriker und Kurator